Королевич:
 Королевич — сын короля, народное уменьшительное.

Фамилия 
 Королевич, Александр Дмитриевич (литературный псевдоним — Лесь Гомин; 1900—1958) — украинский писатель, автор романа «Голгофа»
 Королевич, Владимир Владимирович (настоящая фамилия Королёв; 1894—1969) — российский поэт, актёр и кинорежиссёр.
 Королевич, Евгений Витольдович (1922—19??) — советский футболист, вратарь.

Вымышленные персонажи 
 Бова Королевич — герой русского фольклора, богатырской повести, а также многочисленных лубочных произведений XVI века.

См. также 
 Царевич